50 halerzy czechosłowackich (1921)
 50 halerzy czechosłowackich (1963)
 50 halerzy czechosłowackich (1978)
 50 halerzy czechosłowackich (1991)